Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 59-es, továbbá , 59A, 59B, 59I, 59Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 59-es busz (Budapest)megszűnt 2008-ban
 59A busz (Budapest)megszűnt 2008-ban
  busz (Budapest)temetői járat 1978-ban
 59Y busz (Budapest, 1966–1976)megszűnt

 59-es busz (Tatabánya)
 59B busz (Tatabánya)
 59I busz (Tatabánya)